Уссурийская отдельная конная бригада (с 1915 — Уссурийская конная дивизия) — кавалерийское соединение в составе российской императорской армии

Штаб бригады: Никольск-Уссурийск. Входила в 1-й Сибирский армейский корпус.

История бригады

Формирование 

 1906-18.12.1915 — Уссурийская отдельная конная бригада
 18.12.1915 — Развернута в Уссурийскую конную дивизию

Боевые действия 
Бригада являлась отборным мобильным соединением русской армии, способным решать самый широкий спектр боевых задач. В июне 1915 г. результативно действовала в Прибалтике - в районе местечка Попеляны. В июле - начале августа 1915 г. бригада - участница Митаво-Шавельской операции 1915 г. Бригада отличилась в ходе Виленской операции в августе - сентябре 1915 г.

Состав бригады

До марта 1914 

 Приморский драгунский короля датского Христиана IX полк
 1-й Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска
 Уссурийский казачий дивизион
 1-й конно-горный артиллерийский дивизион

До 18 декабря 1915 год 

 Приморский драгунский короля датского Христиана IX полк
 1-й Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска
 Уссурийский казачий полк
 1-й конно-горный артиллерийский дивизион

До марта 1916 

 1-я бригада
 Приморский драгунский короля датского Христиана IX полк
 1-й Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска
 2-я бригада
 1-й Амурский казачий генерал-адъютанта графа Муравьёва-Амурского полк
 Уссурийский казачий полк
 1-й конно-горный артиллерийский дивизион

На 1917 год 

 1-я бригада
 Приморский драгунский короля датского Христиана IX полк
 1-й Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска
 2-я бригада
 1-й Амурский казачий генерал-адъютанта графа Муравьёва-Амурского полк
 Уссурийский казачий полк
 Уссурийский конный дивизион
 1-й конно-горный артиллерийский дивизион
 Амурская казачья батарея

Командование бригады

Начальники бригады 
 26.05.1897-15.03.1904 — генерал-майор Крыжановский, Николай Николаевич
 15.03.1904-02.09.1904 — генерал-майор Самсонов, Александр Васильевич
 05.11.1904-14.08.1906 — генерал-майор Павлов, Георгий Андреевич
 08.08.1906-10.07.1907 — генерал-майор Калитин, Пётр Петрович
 10.07.1907-26.01.1912 — генерал-майор Толмачёв, Владимир Александрович
 19.02.1912-05.02.1915 — генерал-майор Киселёв, Леонид Петрович
 27.03.1915-08.12.1915 — генерал-майор Крымов, Александр Михайлович

Начальники штаба 

 хх.хх.хххх-23.03.1908 — подполковник Михайловский
 28.06.1908-24.07.1913 — подполковник (с 06.12.1908 полковник) Эзеринг, Карл Иванович
 24.07.1913-01.10.1914 — полковник Петерс, Константин Карлович
 16.01.1915-22.03.1915 — и. д. полковник Петерсон, Вольдемар-Александр Карлович
 22.03.1915-19.01.1916 — подполковник Леонтьев, Михаил Евгеньевич

Командование дивизии

Начальники дивизии 

 08.12.1915-07.04.1917 — генерал-майор Крымов, Александр Михайлович 
 23.01.1917-? — врид генерал-майор барон Врангель, Пётр Николаевич
 07.05.1917-07.10.1917 — генерал-майор Губин, Александр Александрович 
 22.10.1917-12.1917 — генерал-майор Хрещатицкий, Борис Ростиславович

Начальники штаба 
 19.01.1916-03.08.1916 — подполковник Леонтьев, Михаил Евгеньевич
 03.08.1916-16.03.1917 — и. д. подполковник Самарин, Сергей Николаевич
 03.04.1917-22.07.1917 — и. д. подполковник Полковников, Георгий Петрович
 28.08.1917 — подполковник Дементьев
 1917 — полковник Полковников, Георгий Петрович

Командиры 1-й бригады 

 19.01.1917-23.01.1917 — генерал-майор барон Врангель, Пётр Николаевич

Командиры 2-й бригады 

 24.12.1916-19.01.1917 — полковник (с 13.01.1917 генерал-майор) барон Врангель, Пётр Николаевич

Командиры 1-го конно-горного артиллерийского дивизиона 
 01.01.1899-22.12.1900 — полковник П. М. Хитрово
 11.01.1901-26.09.1905 — полковник В. В. Коломейцев
 14.10.1905-01.01.1907 — полковник Г. Р. Венцкович
 18.01.1907-07.04.1908 — полковник К. И. Хоменко
 27.04.1908-28.09.1909 — полковник А. В. Малышев
 23.10.1909-29.05.1912 — полковник Столбин, Борис Иванович
 30.06.1912-28.11.1913 — полковник Л. В. Григорьев
 28.11.1913-11.05.1916 — полковник Кивекэс, Карл-Эдуард Карлович
 28.05.1916-02.09.1916 — полковник Богалдин, Александр Петрович
 14.09.1916 — полковник Ширинкин, Лев Львович
 ?-09.1918 — полковник Фок, Анатолий Владимирович

Командиры Амурской казачьей батареи

Литература

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Кавалерийские бригады России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1906 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году